Сараса — топоним в России:
 Сараса — село в Алтайском районе Алтайского края.
 Сараса — река в Республике Алтай и Алтайском крае, приток Каменки.